Sokołowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sokołowice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Sokołowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Sokołowice, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.